Bachrach ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Bachrach (1853–1932), österreichischer Rechtsanwalt
 Alfred Gustave Herbert Bachrach (Fred Bachrach; 1914–2009), niederländischer Literaturwissenschaftler
 Bernard Bachrach (* 1939), US-amerikanischer Historiker
 Charlotte Bachrach (1901–1986), deutsche Tänzerin, siehe Charlotte Bara
 Ebon Moss-Bachrach (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Emanuel Bachrach-Barée (1863–1943), deutscher Maler und Illustrator
 Hellmut Bachrach-Barée (1898–1964), deutscher Maler
 Jacques Bachrach (1892–1954), österreichischer Drehbuchautor
 Lew Dawidowitsch Bachrach (1921–2008), sowjetischer Physiker
 Louis Fabian Bachrach, Jr. (1917–2010), US-amerikanischer Fotograf

Siehe auch:
 Bacharach